Bing Crosby Sings with Lionel Hampton, Eddie Heywood, Louis Jordan – kompilacyjny album muzyczny Binga Crosby'ego wydany w 1948 roku, zawierający utwory wykonane z Lionelem Hamptonem, Eddiem Heywoodem oraz Louisem Jordanem.

Lista utworów 
Piosenki znalazły się na zestawie czterech 10-calowych płyt 78 obr./min, Decca Album No. A-634.

płyta 1 

(21 stycznia 1946)

płyta 2 

(5 września 1945)

płyta 3 

(9 i 17 sierpnia 1945)

płyta 4 

(26 lipca 1944)

Przypisy 

Albumy muzyczne wydane w roku 1948
Albumy kompilacyjne Binga Crosby’ego
Albumy Decca Records